Жабче — название населённых пунктов:

Украина 
 Жабче — село в Гороховском районе Волынской области.
 Жабче — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Жабче — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.